

Мустаєво — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Мустаєво — присілок, Сернурський район, Марій Ел